Zu den Strecken des Fahrplanfelds 310 (Bern–Thun–Spiez–Interlaken) siehe:

 Bahnstrecke Bern–Thun
 Thunerseebahn (Thun–Interlaken)

300…